est un transneptunien, de la famille des objets épars, de magnitude absolue 5,5. Son diamètre est estimé à environ .

Références 

Planète mineure découverte en 2012
Planète mineure prédécouverte en 2011
Objet épars
Objet céleste découvert par Pan-STARRS
Planète mineure non numérotée